CGK kan avse:

 CGK – IATA kod för flygplats i Indonesien, se Soekarno–Hatta International Airport
 CGK – en militär chefsposition, se Chefen för Gotlands kustartilleriförsvar

en:CGK